Die 1. Liga 1979/80 war die 46. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 25. Juli 1979 und endete am 15. Juni 1980.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1979/80 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1979
Fußballsaison 1979/80